Sernow steht für:

 Sernow (Niederer Fläming), ein Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg

Sernow ist der Familienname folgender Personen:
 Nicola Sernow (* 1978), deutsche Basketballspielerin

 Ulrich Sernow (* 1958), deutscher Volleyballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Serno (Begriffsklärung)